Pietramala – antico castello della famiglia Tarlati di Arezzo, signori della città, a ridosso della quale si trovava, in posizione strategica. Ancora oggi  tutta la zona dove era ubicato viene definita la "contea", pochi sono i resti di detto castello e, non molto distante da esso, esistono due cisterne, comunicanti fra loro, che lo rifornivano di acqua piovana. Queste cisterne si raggiungono a piedi.

 Pietramala – frazione del comune italiano di Firenzuola

 Pietramala – antico nome di Cleto, comune italiano in provincia di Cosenza